Duncan MacKay (né le  à Chesley au Canada - mort le ) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace qui évoluait au poste de centre ou de rover.

Biographie

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|- 
| 1910-1911|| Chesley ACC|| OHA-Jr.|| || || || || || || || || || 
|-
| 1911-1912|| Chesley ACC|| OHA-Int.|| || || || || || || || || || 
|- 
| 1912-1913|| Dominions d'Edmonton || ASHL|| 7|| 14|| 0|| 14|| 3|| 2|| 8|| 0|| 8|| 0
|-
| 1913-1914|| Grand Forks AC|| BDHL|| || || || || || || || || || 
|- 
|1914-1915||Millionnaires de Vancouver|| PCHA|| 17|| 33|| 11|| 44|| 9|| || || || || 
|-
|1914-1915|| Coupe Stanley || || || || || || 3|| 4|| 2|| 6|| 9
|-
|1914-1915|| Équipe d'étoiles de la PCHA || Exhib.|| 2|| 0|| 1|| 1|| 0|| || || || || 
|-
|1915-1916|| Millionnaires de Vancouver|| PCHA|| 14|| 12|| 7|| 19|| 32|| || || || || 
|- 
|1915-1916|| Équipe d'étoiles de la PCHA || Exhib.|| 2|| 3|| 0|| 3|| 0|| || || || || 
|-
| 1916-1917|| Millionnaires de Vancouver|| PCHA|| 23|| 22|| 11|| 33|| 37|| || || || || 
|- 
| 1917-1918|| rowspan="2" | Millionnaires de Vancouver|| PCHA|| 18|| 10|| 8|| 18|| 31|| 2|| 2|| 1|| 3|| 0
|-
|1917-1918 ||Coupe Stanley|| || || || || || 5|| 5|| 5|| 10|| 12
|- 
| 1918-1919|| Millionnaires de Vancouver|| PCHA|| 17|| 9|| 9|| 18|| 9|| || || || || 
|-
| 1919-1920|| Columbus Club de Calgary || Big-4|| 11|| 4|| 6|| 10|| 14|| || || || || 
|-
|  1920-1921|| rowspan="2" | Millionnaires de Vancouver|| PCHA|| 21|| 10|| 8|| 18|| 15|| 2|| 0|| 3|| 3|| 0
|-
|1920-1921 ||Coupe Stanley|| || || || || || 5|| 0|| 1|| 1|| 0
|- 
|1921-1922|| rowspan="3" |Millionnaires de Vancouver|| PCHA|| 24|| 14|| 12|| 26|| 20|| 2|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
|1921-1922|| West-P|| || || || || || 2|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
|1921-1922|| Coupe Stanley|| || || || || || 5|| 1|| 0|| 1|| 6
|-
| 1922-1923|| rowspan="2" | Maroons de Vancouver || PCHA || 30|| 28|| 12|| 40|| 38|| 2|| 2|| 0|| 2|| 12
|- 
|1922-1923|| Coupe Stanley|| || || || || || 4|| 1|| 0|| 1|| 4
|-
| 1923-1924|| Maroons de Vancouver || PCHA|| 28|| 21|| 4|| 25|| 2|| 2|| 1|| 0|| 1|| 0
|- 
|1923-1924|| Millionnaires de Vancouver || West-P|| || || || || || 3|| 2|| 0|| 2|| 2
|-
|1923-1924|| Maroons de Vancouver || Coupe Stanley|| || || || || || 2|| 0|| 0|| 0|| 0
|- 
| 1924-1925|| Maroons de Vancouver || WCHL|| 28|| 27|| 6|| 33|| 17|| || || || || 
|-
| 1925-1926|| Maroons de Vancouver || WHL|| 27|| 12|| 4|| 16|| 24|| || || || || 
|- 
| 1926-1927|| Black Hawks de Chicago|| LNH|| 34|| 14|| 8|| 22|| 23|| 2|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 1927-1928|| Black Hawks de Chicago|| LNH|| 36|| 17|| 4|| 21|| 23|| || || || || 
|- 
|1928-1929|| Pirates de Pittsburgh|| LNH|| 10|| 1|| 0|| 1|| 2|| || || || || 
|-
|1928-1929 ||Bruins de Boston|| LNH|| 30|| 8|| 2|| 10|| 18|| 3|| 0|| 0|| 0|| 2
|- 
| 1929-1930|| Bruins de Boston|| LNH|| 37|| 4|| 5|| 9|| 13|| 6|| 0|| 0|| 0|| 4

|147|| 44|| 19|| 63|| 79|| 11|| 0|| 0|| 0|| 6

Références 

Naissance en mai 1894
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur des Millionnaires de Vancouver
Joueur des Blackhawks de Chicago
Joueur des Pirates de Pittsburgh
Joueur des Bruins de Boston
Champion de la Coupe Stanley
Membre du Temple de la renommée du hockey
Décès en mai 1940
Rover de hockey sur glace
Attaquant de hockey sur glace
Naissance en Ontario